Eliteserien 2019 var den 75:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø i norr, till Viking, från Stavanger, i söder.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Placering efter omgång 

Efter omgång 10, 11, 12, 13 och omgång 14 så har Molde och Brann spelat en match mer, Odd, Bodø/Glimt, Viking och Sarpsborg spelat en match mindre och Stabæk spelat 2 matcher färre än de övriga lagen, på grund av flyttade matcher.

Efter omgång 15 har Bodø/Glimt, Vålerenga, Kristiansund, Viking, Stabæk och Sarpsborg 08 spelat en match mindre än de övriga lagen på grund av flyttade matcher.

Efter omgång 16 har Molde och Brann spelat en match mer, Bodø/Glimt, Vålerenga, Kristiansund och Viking spelat en match mindre än de övriga lagen på grund av flyttade matcher.

Resultattabell

Kvalspel till Eliteserien 2020 

Aalesunds FK vann 1. divisjon 2019 och Sandefjord slutade på andraplats, de båda lagen är klara för spel i Elitserien 2020. Den tredje och sista platsen i Eliteserien 2020 avgjordes genom ett kvalspel. Först möttes lagen på platserna 3–6 i 1. division via enkelmöten.
Segraren i de mötena skall så spela mot laget som kom på fjortondeplatsen från Eliteserien 2019 om en plats i Eliteserien 2020.

Här blev segraren IK Start.

Källor
 Eliteserien.no
 Rsssf.no

Referenser 

2019 i Norge
Fotbollssäsongen 2019